Amadeusz IX Sabaudzki (ur. 1 lutego 1435 w Thonon-les-Bains, zm. 30 marca 1472 w Vercelli) – książę Sabaudii i Piemontu, hrabia Aosty i Maurienne (1465–1472), błogosławiony Kościoła katolickiego.

Życiorys 
Amadeusz IX był najstarszym synem Ludwika I z dynastii sabaudzkiej i Anny de Lusignan, księżniczki Cypru i Jerozolimy, córki króla Janusa. Znany był ze swojej miłości i troski o ubogich, początkowo chciał wstąpić do stanu duchownego. Kiedy w 1471 roku jego stan pogorszył się ze względu na epilepsję, faktyczna władza przeszła w ręce jego żony, która została regentką po jego śmierci rok później. Poświęcił się wówczas działalności charytatywnej. Umierając w wieku zaledwie 37 lat, powiedział do poddanych na łożu śmierci: "Bądźcie sprawiedliwi, kochajcie potrzebujących i biednych, a Pan da pokój waszemu krajowi". Pochowano go w katedrze w Vercelli, gdzie do dziś znajdują się jego relikwie.

Małżeństwo i potomstwo 
W 1452 ożenił się z Jolantą de Valois (1434–1478), księżniczką francuską, córką Karola VII. Para miała 10 dzieci:
 Ludwik (ur. i zm. 1453)
 Anna (1455–1480), żona Fryderyka, króla Neapolu
 Karol (1456–1471), książę Piemontu
 Ludwika (1462–1503), żona Hugona de Chalon, pana Orbe, błogosławiona
 Filibert I Myśliwy (1465–1482), książę Sabaudii
 Maria (zm. 1511), żona (1) Filipa, margrabiego Baden-Hachberg (2) Jacques'a d'Assay, pana Le Plessis
 Bernard (ur. i zm. 1467)
 Karol I Wojownik (1468–1490), książę Sabaudii
 Jakub Ludwik (1470–1480), markiz Gex, mąż Luizy
 Jan Klaudiusz Galeaz (ur. i zm. 1472).

Kult 
Amadeusz IX został beatyfikowany w 1677 przez papieża Innocentego XI.

Jego wspomnienie obchodzone jest w Kościele katolickim w dies natalis (30 marca).

Jest patronem panujących oraz rodzin.

W ikonografii często ukazuje się go, jako księcia rozdającego jałmużnę z napisem Diligite pauperes, 'kochaj ubogich'.

Ordery 
 Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) kawaler, a od 1465 Wielki Mistrz Zakonu Łańcucha (pierwotna nazwa orderu).

Rodowód

Zobacz też 

 kult świętych
 wstawiennictwo świętych

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Władcy Sabaudii
Francuscy błogosławieni katoliccy
Urodzeni w 1435
Zmarli w 1472